filigraan (beveiliging), metalen draad in papier om vervalsing tegen te gaan
 filigrain, een vorm van fijn smeedwerk
 Zie ook: historische edelsmeedtechnieken
 papierfiligraan, decoratiewerk van papieren reepjes